Damian, ca un nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:

 Samuel Damian (secolul al XVIII-lea), preot greco-catolic român din Transilvania, prima persoană cunoscută de origine română care a emigrat în America.
 Vasile Damian (1855–1919), preot ortodox și politician român din Transilvania.
 Vasile Damian (d. 1915), preot ortodox român.
 Horia Damian (1922–2012), pictor francez de origine română.
 Dan Damian (1927–2012), actor român.
 Gheorghe Damian (n. 1930), politician și senator român.
 Liviu Damian (1935–1986), autor, eseist, jurnalist, poet, om de cultură, scriitor și traducător sovietic moldovean.
 Benone Damian (1938–2012), profesor, acordeonist și violonist virtuoz român.
 Ioan Damian (n. 1949), deputat român.
 Theodor Damian (n. 1951), poet și eseist român.
 Laurențiu Damian (n. 1956), regizor, scenarist și profesor universitar român.
 Cornel Damian (n. 1960), cleric romano-catolic român.
 Anca Damian (n. 1962), cineastă, operatoare de imagine, producătoare, scenaristă și regizoare română.
 Romulus-Marius Damian (n. 1968), deputat român.
 Georgeta Damian (n. 1976), canotoare română.

Vezi și
 Damian (prenume)